Filaret kan avse:
 Patriarken Filaret
 Filaret av Kiev
 Filaret (Drozdov)
 Filaret (Gumilevskij)
 Laguna Filaret